

Cinéma 

 Another Country : Histoire d'une trahison (Another Country), film britannique réalisé par Marek Kanievska en 1984.

Téléfilm 

 Another Country, téléfilm canadien réalisé par Gary Harvey en 2003.

Littérature 

 Another Country, roman de James Baldwin publié en 1962 ;
 Another Country, pièce de Julian Mitchell jouée pour la première fois en 1981.

Musique 

 Another Country, album de The Chieftains sorti en 1992 ;
 Another Country, album de Tift Merritt sorti en 2008 ;
 Another Country, album de Cassandra Wilson sorti en 2012 ;
 Another Country, album de Rod Stewart sorti en 2015.